Aleva il Rosso – mitico re della Tessaglia, eponimo della famiglia degli Alevadi di Larissa
Aleva – artista greco antico